French Open 2003 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 26 maja - 8 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Była to 102. edycja zawodów.

Nowym mistrzem turnieju w konkurencji singla u mężczyzn został Hiszpan Juan Carlos Ferrero. Podczas edycji turnieju z 2002 przegrał w finale z Albertem Costą, a w tym roku pokonał Costę w półfinale, natomiast w finale Holendra Martina Verkerka. Zawody singlowe u kobiet zwyciężyła Belgijka Justine Henin-Hardenne, która tym samym po raz pierwszy triumfowała w imprezie wielkoszlemowej. Amerykańscy bliźniacy, Bob i Mike Bryanowie odnieśli zwycięstwo w turnieju debla u mężczyzn (pierwszy triumf wielkoszlemowy amerykańskiej pary), natomiast wygraną w rozgrywkach deblowych wśród kobiet odniosła Kim Clijsters oraz Ai Sugiyama.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2003